Шиляев — русская фамилия; имеет женскую форму Шиляева.

Известные носители 
 Шиляев, Анатолий Степанович (1938—1987) — русский поэт, член СП СССР с 1969 года.
 Шиляев, Дмитрий Вячеславович (род. 1968) — советский и российский актёр театра и кино.
 Шиляев, Леонид Александрович (1959—2019) — советский и казахстанский хоккеист.
 Шиляев, Рудольф Ростиславович (1943—2013) — заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук. Действительный член РАЕН.
 Шиляев, Фёдор Фёдорович (1900—1969) — старшина, командир сапёрного взвода, Герой Советского Союза.